Jméno Josef Růžička nese více osob:

 Josef Růžička (zápasník) (1925–1986) – český sportovec, zápasník v zápase řecko-římském a volném stylu
 Josef Růžička (hudebník) – český klavírista
 Josef Růžička (partyzán) – partyzán české národnosti v Chorvatsku
 Josef Růžička (teolog) (1808–1872) – český evangelický teolog a literát
 Josef Růžička (varhanář) (1864–1968) – český varhanář
 Drahomír Josef Růžička (1870–1960) – americký lékař a amatérský fotograf českého původu